Ву́лиця Григо́рія Верьо́вки — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Григорія Верьовки — вулиця в місті Чернігів.
 Вулиця Григорія Верьовки — вулиця в місті Шепетівка Хмельницької області.

Див. також 
 Вулиця Григорія Верьовки (Київ)

Вулиці, названі на честь людей